Владимир Чеботарёв:
 Чеботарёв, Владимир Александрович (1921—2010) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист.
 Чеботарёв, Владимир Владимирович (1917—1991) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 
 Чеботарёв, Владимир Петрович (1923—2002) — участник Великой Отечественной войны, генерал-майор.